Лос Капирес има више значења:

 Лос Капирес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Капирес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Капирес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Капирес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику